Ištvan ist der Familienname folgender Personen:

 Miloslav Ištvan (1928–1990), tschechischer Komponist und Musikpädagoge
 Radomír Ištvan (* 1959), tschechischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:

 István